Tribu àrab del Iemen que va governar el sultanat de Lahej a l'oest i el xeicat d'al-Hawtah al Hadramaut.
 Tribu paixtu afganesa de la qual deriva la dinastia Durrani, nou nom agafat per la tribu